Каллус может означать:
 Каллус — дедифференцированные (потерявшие специализацию) клетки.
 Каллус —  участок на апикальном конце споры.